Maysville puede hacer referencia a:

Localidades de Estados Unidos
Maysville (Carolina del Norte)
Maysville (Misuri)
Maysville (Georgia)
Maysville (Iowa)
Maysville (Kentucky)
Maysville (Colorado)
Maysville (Oklahoma)
Maysville (Arkansas)